Moisés Esagüi (Manaus, 1950) é um psicanalista brasileiro, pesquisador da espiritualidade, pintor, palestrante e autor de livros sobre espiritualidade. Também conhecido por ser fundador e instrutor do Centro de Estudos da Consciência (CEC). O psicanalista é apresentador do programa Consciência e Evolução, na rádio Mundial FM, em São Paulo, na NET e TVA (Santos e Campinas) e na TV Universitária, em Uberaba.

Sensibilidade espiritual 
Aos sete anos de idade, Esagüi teve sua primeira experiência de projeção astral totalmente lúcida, na qual saiu do corpo e pôde flutuar pela casa, olhar pessoas que estavam nas proximidades e conversar com uma colega vizinha que também encontrava-se projetada. Essa experiência, que passou a ocorrer todos os dias, marcou definitivamente sua vida e o fez ter certeza do caminho que deveria seguir.

Ao longo de sua vida, com o trabalho contínuo de projeção astral, teve inúmeras experiências de precognições e retrocognições. Desenvolveu também sua clarividência, podendo ver e conversar com espíritos. Por meio de suas pesquisas e estudos incansáveis, analisou e mapeou todo o processamento dos chacras, sua importância e influência nos processos energéticos, emocionais e comportamentais; conhecimento esse que ainda não está disponível em nenhum livro, pois é resultado de estudos e registros de experiências pessoais ao longo de vários anos.

Em 1998, como já vinha se dedicando exclusivamente à espiritualidade, fundou o Centro de Estudos da Consciência (CEC), associação sem fins lucrativos que tem a finalidade de promover o desenvolvimento evolutivo individual. Moisés Esagüi também é psicanalista e com o trabalho que desenvolve nesta área tem contribuído significativamente para a melhoria da saúde psíquica, emocional e comportamental das pessoas que são atendidas em terapia ou que freqüentam seus cursos, palestras e vivências.

Livros publicados 
Moisés Esagüi é autor dos livros:

Projeção da consciência – uma ferramenta evolutiva

O que eu contaria se fosse Francisco de Assis

Momentos psicanalíticos

O outro que existe em nós

As sete sementes de tâmara

Lista de referências

Ligações externas 

Escritores de livros esotéricos ou ocultistas‎
Escritores de autoajuda
Médiuns do Brasil
Estudos da consciência